Novoselivka puede referirse a:

Novoselivka, localidad del Raión de Ananiv en el óblast de Odesa (Ucrania).
Novoselivka, localidad del Raión de Artsyz en el óblast de Odesa (Ucrania).
Novoselivka, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Novoselivka, localidad del Raión de Kiliya en el óblast de Odesa (Ucrania).
Novoselivka, localidad del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Novoselivka, localidad del Raión de Sarata en el óblast de Odesa (Ucrania).
Novoselivka, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).